Bali (adamawa jezik), jezik iz Nigerije
Bali (bantu jezik), jezik iz Demokratske Republike Kongo.

Isto i:
Balijski jezik (bali), malajsko-polinezijski jezik iz Indonezije.
Bali-Sasak jezici, malajsko-polinezijski jezici iz Indonezije
Bali-Vitu jezici, mezomelanezijski jezici iz Papue Nove Gvineje